Esistono più comuni francesi con questo nome

Glatigny – Manica
Glatigny – Mosella
Glatigny – Oise